Сун Юнь (; 1752—1835) — китайский чиновник монгольского происхождение империи Цин. Цзянцзюнь Или (1802—1809,1813-1815).

Биография 
По происхождению был монголом. Служил в разных должностях империи Цин. Богдыхан Цзяцин назначил его генерал-губернатором Или. Его помощником был Тоцзинь, а также он при своеи наместничестве принял в службу ссыльных ученых как Ван Тинкай, Ци Юньши и Суй Сун изучению края, быта и культуры народов Синьзцзяна и Центральной Азии. В конце жизни был членом Военного совета, шаншу (министром) разных ведомствах империи Цин.

Примечания

Литература 
 Восточная дипломатия на стыке цивилизаций (конец XIV — 70-х ХІХ вв) — сборник документов, Астана — 2015 г.

Писатели эпохи Цин